Aleksandr Popov poate fi una dintre următoarele persoane:

 Aleksandr Popov (fizician) (1859–1905)
 Aleksandr Popov (înotător) (născut 1971)
 Aleksandr Popov (sportiv arte marțiale) (născut1958)
 Aleksandr Popov (biatlonist) (născut 1965)
 Aleksandr Popov (istoric) (1820–1877)